Soutěž ve slalomu mužů na Mistrovství světa v alpském lyžování 2013 se konala v neděli 17. února jako poslední a celkově jedenáctý závod šampionátu. Zahájení prvního kola proběhlo v 10.00 hodin a druhá část odstartovala ve 13.30 hodin místního času. Závodu se zúčastnilo 100 závodníků z 57 zemí. Do sobotní kvalifikace, konané 16. února, nastoupilo 139 lyžařů z 59 států.

Mistrem světa se stal Rakušan Marcel Hirscher a po titulu ze soutěže týmů získal na šampionátu druhé zlato. Stříbrnou medaili vybojoval německý lyžař Felix Neureuther a pro bronz si dojel další rakouský závodník Mario Matt.

Výsledky

Reference 

Mistrovství světa v alpském lyžování 2013